Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Brisbane International 2014 nastoupilo třicet hráček. Obhájkyní titulu byla úřadující americká světová jednička Serena Williamsová, která na brisbaneské události opět zvítězila.

Soutěž dvouhry vyhrála nejvýše nasazená Serena Williamsová, která ve finále zdolala druhou hráčku světa Viktorii Azarenkovou z Běloruska ve dvou sadách .

Američanka tak získala 58. singlový titul kariéry a upevnila si vedení na žebříčku WTA.

Nasazení hráček 
Dvě nejvýše nasazené hráčky měly volný los do druhého kola.
  'Serena Williamsová (vítězka)
  Viktoria Azarenková (finále)
  Maria Šarapovová (semifinále)
  Jelena Jankovićová (semifinále)
  Angelique Kerberová (čtvrtfinále)
  Caroline Wozniacká (odstoupila)
  Sabine Lisická (2. kolo, odstoupila)
  Carla Suárezová Navarrová (2. kolo)
  Dominika Cibulková ''(čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Brisbane International 2014